ET et E.T. peuvent désigner :

Symbole 
ET est un symbole, qui désigne
 exatesla, unité d'induction magnétique

Titres 

 
 
 
 Ex-ET, court métrage produit par l'École supérieure des métiers artistiques en 2008

Sigle 
ET est un sigle, qui signifie :
 Entertainment Tonight, une émission de télévision américaine,
 Extraterrestre,
 Wolfenstein: Enemy Territory, la suite gratuite de Return to Castle Wolfenstein,
 E.T., une chanson de Katy Perry
 Eastern Time Zone (heure de l'Est), fuseau horaire couvrant la côte est de l'Amérique du Nord ainsi que la côte ouest de l'Amérique du Sud
Extra Time, lors des prolongations de matchs de football

Code 
ET est un code, qui signifie :
 Égypte, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 estonien, un code selon la norme ISO 693-1 des langues ;
 Éthiopie ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays)
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisées par l'OTAN, code alpha-2,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .et
 Ethiopian Airlines, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 Allemagne, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports (domaine militaire),

Nom commun 
Et est un mot :
 Conjonction et, une conjonction de coordination,
 Fonction ET, un opérateur booléen,
Et logique,
Code